WXN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wanxian (Cina)